Bruch är ett tyskt efternamn, som också förekommer i Sverige. Den 31 december 2013 var 19 personer med efternamnet Bruch bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bruch

 Bruno Bruch (1915–1998), svensk textilingenjör och företagsledare
 Carl Bruch (1819–1884), tysk anatom
 Carl Friedrich Bruch (1789–1857), tysk ornitolog
 Johann Friedrich Bruch  (1792–1874), elsassisk teolog
 Max Bruch (1838–1920), tysk kompositör och dirigent
 Ricky Bruch (1946–2011), svensk friidrottare och skådespelare
 Volker Bruch (född 1980), tysk skådespelare
 Walter Bruch (1908–1990), tysk TV-pionjär, uppfinnare

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn